Клей може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Клей (окръг, Айова)
 Клей (окръг, Алабама)
 Клей (окръг, Арканзас)
 Клей (окръг, Джорджия)
 Клей (окръг, Западна Вирджиния)
 Клей (окръг, Илинойс)
 Клей (окръг, Индиана)
 Клей (окръг, Канзас)
 Клей (окръг, Кентъки)
 Клей (окръг, Минесота)
 Клей (окръг, Мисисипи)
 Клей (окръг, Мисури)
 Клей (окръг, Небраска)
 Клей (окръг, Северна Каролина)
 Клей (окръг, Тексас)
 Клей (окръг, Тенеси)
 Клей (окръг, Флорида)
 Клей (окръг, Южна Дакота)

 Други
 Прополис (на български наричан „пчелен клей“) – смес от смоли, восък и прашец от пъпки и цветове на растенията, обогатена с ензими и подложена на млечно-кисела ферментация в храносмилателната система на пчелите
 Клей (дървесен) – лепкава течност, която избива по някои дървета
 Клей (лепило) – вид лепило
 Клей (тенис) (шамот) – естествена настилка с червен цвят за тенис корт, направена от изпечена глина, натрошени шисти, камъни или тухли